Lomas de San Juan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lomas de San Juan, delstaten Mexiko, Capulhuac, 
 Lomas de San Juan, Oaxaca, Cuilápam de Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar